Li Huang puede referirse a las siguientes personas:
 Li Huang, practicante de taekwondo china;
 Li Huang, practicante de taekwondo hongkonés.